Potencijalno opasni asteroid (potentially hazardous asteroid)
pulsno-visinski analizator (pulse-height analyzer)